Пирожников — фамилия.

 Пирожников, Григорий Александрович (1869—1963) — сургутский краевед, историк.
 Пирожников, Евстафий Степанович (1916—2008) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, представлявшийся к званию Герой Советского Союза.
 Пирожников, Исаак Иосифович (Осипович) (ивр.; 1859—1933) — русский военный капельмейстер, пианист, музыкальный издатель и педагог, владелец «типографии И. И. Пирожникова» в Вильне (с 1912 года жил в Нью-Йорке).